Новополь — сёла на Украине:

 Новополь — Великоносёлковский район, Донецкая область.
 Новополь — Черняховский район, Житомирская область.
 Новополь — Балтский район, Одесская область.

См. также 
 Новополье